

Notas gerais
 Em 1974, a Allied Artists lançou um total de 5 filmes.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes do Reino Unido de 1974